Фабрици () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фабрици, Альдо (1905—1990) — итальянский актёр и театральный режиссёр.
 Фабрици, Винченцо (1764—1812) — итальянский композитор.
 Фабрици, Франко (1926—1995) — итальянский актёр театра и кино.